Alžběta Augusta Falcko-Sulzbašská (17. ledna 1721, Mannheim – 17. srpna 1794, Weinheim) byla vnučka falckého kurfiřta Karla III. Filipa a sňatkem s falckým kurfiřtem Karlem Teodorem falckou kurfiřtkou a později kurfiřtkou bavorskou.

Život 
Alžběta Augusta se narodila jako dcera Josefa Karla Falcko-Sulzbašského a jeho manželky Alžběty Augusty, dcery kurfiřta Karla III. Filipa Falckého. 17. ledna 1742 se na své jednadvacáté narozeniny provdala za o tři roky mladšího bratrance Karla Teodora Sulzbašského, který se stal v roce 1742 falckým kurfiřtem a v roce 1777 kurfiřtem bavorským.

Sňatek byl domluven tak, aby se předešlo potenciálnímu sporu o dědictví v rámci různých rodinných větví. Zatímco Karel Teodor byl popisován jako učený a zajímající se o osvícenství, Alžběta Augusta prý byla temperamentní, milující potěšení, nevzdělaná a povrchní. Během první poloviny manželství Alžběta Augusta údajně dominovala svému manželovi a při sedmileté válce měla vliv na falckou zahraniční politiku. V roce 1760 se však Karel Teodor začal osvobozovat z její nadvlády.

Alžběta Augusta porodila 28. června 1762, dvacet let po svatbě, své jediné dítě, syna (pokřtěný jako František Ludvík Josef); dlouho očekávaný syn a dědic však den po narození zemřel. Pár žil poté z velké části odděleně, každý se svými milenci. O rozvodu se nikdy neuvažovalo. Vzhledem k tomu, že neměla Alžběta Augusta dítě a nemohla mít další legitimní dítě kvůli přerušeným manželským sexuálním stykům, neměla poté, co ztratila osobní vliv na svého manžela, u dvora žádnou mocenskou základnu. V roce 1764 měl Karel Teodor oficiální milenku, tanečnici Françoise Despres-Verneuilovou, kterou v roce 1766 vystřídala Josefa Seiffertová, což bylo pro Alžbětu Augustu ponižující.

Alžběta Augusta se přestěhovala na své vlastní sídlo, zámek Oggersheim, kde se svým dvorem žila trvale od roku 1768, pouze v zimě podnikala oficiální návštěvy u manželova dvora; po roce 1781 přestala i s těmito návštěvami. Bavorský dvůr ráda neměla, považovala ho na svůj vkus za příliš spartánský. Ve Falci byla docela oblíbená, zvláště poté, co se Karel Teodor v roce 1777 odstěhoval do Bavorska.

Na konci roku 1793, tváří v tvář postupujícím francouzským jednotkám, Alžběta Augusta uprchla do Weinheimu, kde 17. srpna 1794 ve věku 73 let zemřela. Její manžel se následně oženil s Marií Leopoldinou Rakouskou-d'Este.

Vyznamenání 
 Řád svaté Alžběty

Potomstvo 
 František Ludvík Josef Falcko-Sulzbašský (28. června 1762 – 29. června 1762)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 17. ledna
Narození v roce 1721
Narození v Mannheimu
Úmrtí 17. srpna
Úmrtí v roce 1794
Úmrtí ve Weinheimu
Wittelsbachové
Falcké kurfiřtky
Bavorské kurfiřtky
Bavorské princezny
Vévodkyně z Bergu
Pohřbení v Mnichově